Маркус Фрота () — бразильский актёр и владелец цирка. Создатель бразильского Университета цирка и центра для подготовки профессионалов в области циркового искусства.

Биография 
Родился 29 сентября 1956 в Гуашупе, Минас-Жерайс.

В России известен благодаря различным телевизионным сериалам телекомпании «Глобу», в которых активно снимается с 1984 года. Наибольший успех ему принесла роль Тонью-лунатика в теленовелле Секрет тропиканки (Mulheres de Areia) в 1993 году. Также, помимо сериалов, принимал участие в съёмках художественных фильмов.

Семья 
В настоящее время разведён.
 Первая жена — Сибель Фрота (погибла в автомобильной катастрофе), дочь Амаралина, сыновья Апоэнья и Таинья.
 Вторая жена — актриса Каролина Дикманн (развелись в сентябре 2003 г.), сын Давид.

Фильмография 
 2017 Бродяги: По дороге в Голливуд () — Ассис Сатан
 2016 Восходящее солнце () — Бето Марамбайя
 2012 Мадагаскар 3 — Стефано (дубляж)
 2010 Ты, ты, ты () — Жоэл Масса
 2005 Америка () — Жатоба
 2003 Шоколад с перцем () — Morcego Voador
 2001 Клон — Эшкобар
 2000 Дикарь () — Никос Жуниор
 1998 Однажды… () — Horácio
 1998 Неукротимая Хильда (Hilda Furacão) — падре Жеральду
 1997 Непокорная () — Артемио
 1995 Новая жертва () — Диего Буэно
 1993 Секрет тропиканки () — Тонью-Лунатик
 1984 Тропическая тропа () — Тео

Ссылки 
 Маркус Фрота на Dramaturgia Brasileira

Актёры Бразилии
Актёры озвучивания Бразилии